Melodifestiválen 2021 — ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen стал 61-м по счёту. Конкурс был организован Sveriges Television (SVT) и проходил в течение шести недель с 6 февраля по 13 марта 2021 года. Из-за последствий пандемии COVID-19 все шоу прошли в Annexet, Stockholm без зрителей. Победителем конкурса стал Туссе с песней «Voices», который представлял Швецию на конкурсе песни Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, где занял четырнадцатое место с 109 баллами.

Формат 
Из-за мер предосторожности в связи с пандемией SVT не провел обычный тур Melodifestivalen по шести разным шведским городам. Вместо этого все шоу проходили в стокгольмском зале Annexet, одном из мест в Стокгольме Globe City (место проведения Евровидения 2000 и 2016 годов, Ericsson Globe). Зрители отсутствовали.

Ведущие 
4 января 2021 года были объявлены ведущие 61-го конкурса Melodifestivalen. Кристер Бьёркман, продюсер конкурса Melodifestivalen в течение последних 20 лет и глава шведской делегации на конкурсе песни Евровидение, был главным ведущим всех шести шоу. Во время каждого шоу к Кристеру Бьёркману присоединялись приглашенные соведущие: Лена Филипссон (полуфинал 1), Оскар Зия и Анис Дон Демина (полуфинал 2), Джейсон Дьяките (полуфинал 3), Пер Андерссон и Пернилла Вальгрен (полуфинал 4), Ширли Клэмп (раунд второго шанса), Шима Ниаварани и Монс Сельмерлёв (финал).

Песни-участницы 
Телекомпания SVT сообщила 27 ноября 2020 года, что они будут выпускать выступления для Melodifestivalen 2021 на обратном отсчете, начиная с 1 декабря.

Полуфиналы

Полуфинал 1 
Первый полуфинал состоялся 6 февраля 2021 года. 3 308 000 зрителей посмотрели полуфинал в прямом эфире. В общей сложности было подано 7 824 951 голосов с использованием 628 624 устройств (что является рекордом для полуфинала).

Полуфинал 2 
Второй полуфинал состоялся 13 февраля 2021 года. 2 972 000 зрителей посмотрели полуфинал в прямом эфире. В общей сложности было подано 7 471 451 голосов с использованием 581 410 устройств.

Полуфинал 3 
Третий полуфинал состоялся 20 февраля 2021 года. 3 188 000 зрителей посмотрели полуфинал в прямом эфире. В общей сложности было подано 8 002 967 голосов с использованием 647 000 устройств, что снова является рекордом для полуфинала.

Полуфинал 4 
Четвёртый полуфинал состоялся 27 февраля 2021 года. 2 953 000 зрителей посмотрели полуфинал в прямом эфире. В общей сложности было подано 6 957 584 голоса с использованием 565 705 устройств.

Второй шанс 
Раунд «Второй шанс» состоялся 6 марта 2021 года. 2 732 000 зрителей смотрели шоу в прямом эфире. В общей сложности было подано 9 159 642 голоса с использованием 632 883 устройств (что является рекордом для раунда второго шанса).

Финал 
Финал состоялся 13 марта 2021 года. Рекордные 16 752 439 голосов были представлены с использованием 1 159 881 устройства (что является рекордом для финала).

Примечания 

Melodifestivalen по годам